César David Texeira Torres est un footballeur uruguayen, né le  à Salto. Il joue au poste d'attaquant aux Red Wolves de Chattanooga en USL League One.

Biographie 

Après une première expérience européenne au FC Groningue, Texeira rejoint le FC Dallas en Major League Soccer le  en tant que joueur désigné. Il participe à sa première rencontre avec la franchise texane le  face au Sporting de Kansas City en entrant en jeu en fin de partie.

Le , il retourne aux États-Unis après plus de quatre ans en Europe et s'engage en faveur des Red Wolves de Chattanooga, franchise de USL League One pour y terminer la saison 2021.

Palmarès 
Vierge.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur uruguayen
Joueur du Defensor Sporting Club
Joueur du FC Groningue
Joueur du FC Dallas
Joueur du Sivasspor
Joueur du Vitória SC
Joueur de l'AEL Limassol (football)
Joueur du Moreirense FC
Joueur désigné de la MLS
Naissance à Salto (Uruguay)
Naissance en février 1991